Wang Jie (compositrice) (née en 1980), compositrice américaine
 Wang Jie (beach-volley) (née en 1981), joueuse de beach-volley chinoise
 Wang Jie (cyclisme) (né en 1988), coureur cycliste chinois